Schmerling är ett namn som burits av bland andra

 Philippe-Charles Schmerling (1790–1836), nederländsk-belgisk föregångsman inom paleontologi
 Anton von Schmerling (1805–1893), österrikisk minister
 Joseph von Schmerling (1806–1884), österrikisk officer